Cuties ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Elegant Angel. Regisseur der Reihe ist Sam No.

Seit 2010 wurden zehn Teile der Serie gedreht. Die Serie kann aufgrund der vergleichsweise jungen Darstellerinnen dem Genre „Teen“ und „Gonzo“ zugeordnet werden. Gegenstand der Reihe sind Filme mit meist fünf Szenen, die das „Girl Next Door“ zum Gegenstand haben.

Darsteller 
 Cuties 1 (2010): Amia Moretti, Brooke Adams, Gracie Glam, James Deen, Katie St Ives, Lexi Belle, Manuel Ferrara, Mick Blue, Mr Pete
 Cuties 2 (2011): Allie Haze, James Deen, Jessi Summers, Jessie Andrews, Lexi Belle, Lily Carter, Manuel Ferrara, Marie McCray, Mr Pete, Rocco Reed, Steve Holmes
 Cuties 3 (2012): Alex Gonz, Cassandra Nix, Jessie Rogers, Manuel Ferrara, Mick Blue, Molly Bennett, Mr Pete, Remy LaCroix, Riley Reid
 Cuties 4 (2012): Britney Young, Capri Anderson, David Perry, Erik Everhard, Gracie Glam, James Deen, Manuel Ferrara, Mia Malkova, Mick Blue, Penny Pax, Staci Silverstone
 Cuties 5 (2013): Adriana Luna, Chloe Amour, James Deen, Kennedy Leigh, Maddy Oriley, Mick Blue, Toni Ribas, Veronica Radke
 Cuties 6 (2014): Adriana Chechik, Alina Li, Dillion Harper, Erik Everhard, James Deen, Ramon Nomar, Toni Ribas, Veronica Rodriguez
 Cuties 7 (2014): Bill Bailey, Erik Everhard, Jillian Janson, Marco Banderas, Mick Blue, Sabrina Banks, Sara Luv, Scarlet Red
 Cuties 8 (2015): Aidra Fox, Aria Alexander, Karissa Kane, Melissa May, Miko Dai, Ramon Nomar, Toni Ribas, Will Powers
 Cuties 9 (2016): Bill Bailey, Blair Williams, Jean Michaels, Mark Wood, Piper Perri, Ramon Nomar, Renee Roulette, Will Powers
 Cuties 10 (2017): Danny Mountain, James Deen, Kimberly Brix, Liza Rowe, Markus Dupree, Melissa Moore, Mick Blue, Kenzie Green

Auszeichnungen 
 2012: AVN Award – Best Young Girl Release: Cuties 2
 2013: AVN Award – Best Young Girl Release: Cuties 3
 2014: AVN Award – Best Young Girl Series

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film